4S steht für:

 Star Airways (IATA-Code), albanische Fluggesellschaft
 Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S-Studie)
 Society for Social Studies of Science
Siehe auch:
 S4
 SSSS

4S